Николя́ Лапье́р (; род. 2 апреля 1984 год,Тонон-ле-Бен) — французский автогонщик. Принимал участие в первых трёх сезонах серии GP2.

История карьеры

Ранняя карьера 
Лапьер начал свою карьеру в 1993 с картинга, он завершил французский чемпионат третьим в 1996, шестым в европейском чемпионате 1997 года и выиграл Европейский юниорский чемпионат в 1998, перед переходом во Французскую Формулу-Рено в 1999. Он остался там на сезоны 2000 и 2001, в 2001 также провёл пару гонок в Формуле-Рено 2000 Еврокубок. Он снова гонялся во французской серии в 2002, и проводил полный сезон в Еврокубке и некоторых гонках Французской Формулы-3 (кроме основного класса он провёл пару гонок в классе B).

В 2003 Лапьер показал настоящий прорыв, перейдя в Евросерию Формулы-3 за команду Signature, но более примечательной стала его победа в Гран-при Макао. Он остался в Евросерии в 2004 и заработал там третье место, также провёл пару гонок в Британской Формуле-3.

С увеличением его репутации и доказанным талантом, Лапьер был вознаграждён местом в новой серии GP2 за действующую чемпионскую команду Arden International. Его напарником был Хейкки Ковалайнен.

GP2 и A1ГП 
В 2005 Лапьер гонялся за команду Франции в серии А1 Гран-при, где помог команде выиграть чемпионат. Николя выиграл обе гонки на этапах в Германии и Австралии, основную гонку в Дубае и спринт в Индонезии.

В 2006 он продолжил выступать за Arden в GP2, но сезон был прерван после аварии в Монако. Николя получил травму позвоночника и пропустил британский и французский этапы. Несмотря на это, в итоге он заработал больше очков чем в прошлом сезоне.

Лапьер ушёл из Arden в конце 2006 и на свой третий год выступлений в GP2, подписал контракт с командой DAMS, которая заняла десятое место в командном зачёте и обслуживала команду Франции, которая выиграла первый сезон А1 Гран-при.

Результаты выступлений

Гоночная карьера 

* - сезон продолжается

Результаты выступлений в серии GP2

Ссылки 
 Официальный сайт nicolaslapierre.com
 
 статистика пилота А1 ГП results.a1gp.com

Картингисты
Автогонщики Франции
Пилоты Французской Формулы-Рено
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Французской Формулы-3
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты GP2 из Франции
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Пилоты FIA WEC
Пилоты WTCC из Франции